Sibet ist der Name folgender Personen:

 Sibet Attena (Sibet (lat. auch: Sibo) Attena; * um 1425, † 1473), ostfriesischer Häuptling
 Sibrand Lubbert (auch: Sibet Lubben, Sibrand Lubbertus; * um 1555/56, † 1625), deutscher reformierter Theologe

Siehe auch:
 Sibeth
 Sibrand